Ранчо Кабрера има више значења:

 Ранчо Кабрера (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Кабрера (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо Кабрера (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Кабрера (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику